Bosnië-Herzegovina
 Mušići (Kalinovik), een plaats in de gemeente Kalinovik in Bosnië-Herzegovina
 Mušići (Višegrad), een plaats in de gemeente Višegrad in Bosnië-Herzegovina

Servië
 Mušići (Kosjerić), een plaats in de Servische gemeente Kosjeri

Overig
 Muzikant of musicus